Jim O'Brien puede hacer referencia a:
 James J. "Jim" O'Brien, baloncestista y entrenador estadouindense, nacido en 1949.
 James M. "Jim" O'Brien,  baloncestista estadouindense, nacido en 1951. 
 James Francis Xavier "Jim" O'Brien, entrenador de baloncesto estadounidense, nacido en 1952.
 James John "Jim" O'Brien, futbolista escocés, nacionalizado irlandés, nacido en 1987.